een uitdrukking; zie
Dubbeltje
Lijst van uitdrukkingen en gezegden A-E
Een dubbeltje op zijn kant (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma
 Een Watersnoodmonument in Zuidplas